Сигизму́нд Абра́мович Кац (1908—1984) — советский композитор. Народный артист РСФСР (1980).

Биография 
Родился 4 апреля 1908 года в Вене в семье еврея — специалиста в области текстильного производства.

В 1915 году семья возвратилась в Российскую империю (город Тверь).

В 1924—1928 годах работал в «Синей блузе», автор музыки «Гимна синеблузников».

В 1925 году поступил в музыкальный техникум Гнесиных. Обучался по классу фортепиано (у Владимира Шора) и классу композиции (у Михаила Гнесина). За активное участие в движении «синеблузников» был временно исключён, но затем восстановлен, и после окончания техникума ещё 2 года занимался в классе композиции Гнесина.

В 1932—1934 годах служил в музыкальном взводе 3-го стрелкового полка Московской Пролетарской дивизии.

После службы в армии, как гнесинец, был принят на третий курс Московской консерватории, которую окончил в 1937 году по классу композиции Н. С. Жиляева.

Автор оперы «Капитанская дочка» (1941), оперетт «Взаимная любовь» (1940), «Я Вам пишу» (1944), «Южная ночь» (1948, совместно с Никитой Богословским), «Чемпион мира» (1950), «Звёздный рейс» (1961), ряда песен.

Писал музыку к постановкам Московского театра юного зрителя, для цирковых программ, к игровым, документальным и мультипликационным фильмам.

Умер 17 июня 1984 года в Москве, похоронен на Кунцевском кладбище.

Награды и звания 
 Сталинская премия третьей степени (1950) — за песни «Сирень цветёт», «Шумел сурово Брянский лес…», «Как у дуба старого…», «Заздравная», «Стоит утёс»
 Народный артист РСФСР (04.01.1980)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (28.03.1968)

Произведения 
 Опера «Капитанская дочка»
 Оперетты:
 «Взаимная любовь»
 «Звёздный рейс»
 «Чемпион мира»
 «Южная ночь»
 «Я Вам пишу»
 Песни:

 «Где-то играет гитара»
 «Говорящее письмо»
 «Да, да, да»
 «Да здравствует юность»
 «Дай руку, товарищ далёкий»
 «Два Максима»
 «Десять последних минут»
 «Душою всех моложе мы»
 «Если хочешь ты найти друзей»
 «Ефрейтор в отпуске»
 «За тех, кто в пути»
 «Заздравная»
 «Зимний вальс»
 «Как у дуба старого»
 «Калина»
 «Комсомолия, вперёд!»
 «Мой город»
 «Морской козёл»
 «Нелегко расставаться»
 «Ночи весенние»
 «Письмо незабытому другу»
 «Под клёнами»
 «Под стук колёс»
 «Семнадцатилетний парнишка»
 «Сирень цветёт»
 «Сядь со мною рядом»
 «Ты близок нам, Вьетнам»
 «У нас в общежитии свадьба»
 «Шагает гвардия спортивная»
 «Шире круг»
 «Шумел сурово Брянский лес»

 Четыре пьесы на темы народностей СССР (для фортепиано в 2 руки, 1934)
 «Абхазская песня»
 «Крымская колыбельная»
 «Соловьи-голуби (татарская)»
 «Крымская любовная»
 Песенно-хоровые сюиты:
 «Здравствуй, Волго-Дон»
 «Казачья слава»
 «Письма за океан»

Дискография 
 1982 — «Сигизмунд Кац. Песни» — СССР, Фирма «Мелодия»
 1984 — «Сигизмунд Кац. Песни в исполнении ВИА „Акварели“» — СССР, Фирма «Мелодия» (диск не вышел из-за смерти С. Каца). ВИА «Акварели» выпустили магнитоальбом с песнями С.Каца.

Фильмография

Кинематограф 
  — Боксёры
  — Счастливый рейс
  — Серый разбойник
  — Тайны мудрого рыболова

Мультипликация 
  — Трубка и медведь
  — Тихая пристань
  — Заокеанский репортёр
  — Окна сатиры
  — Кто сказал «мяу»?
  — Киножурнал «Фитиль» № 5 (сюжет «Юбилей»)
  — Приключения запятой и точки

Примечания

Ссылки 
 Портал «Советская музыка»: Биография и песни Сигизмунда Каца
 Проект «Ностальгия»: Биография и музыка Сигизмунда Каца
 Сигизмунд Кац на сайте Аниматор.ру
 Сергей Колмановский. Кац со мною рядом (очерк в журнале «Флорида»)
 Музыкальная энциклопедия

Выпускники Московской консерватории
Члены Союза композиторов СССР
Композиторы-песенники
Похороненные на Кунцевском кладбище